Верховод — фамилия. Известные носители: Верховод, Дмитрий Бенидиктович (род. 1960) — российский государственный и хозяйственный деятель.
 Верховод, Пьетро (род. 1959) — итальянский футболист, впоследствии тренер.